Ioana Postelnicu – scrittrice rumena
 Mircea Postelnicu – attore rumeno
 Roxana Postelnicu – musicista rumena
 Tudor Postelnicu – militare e politico rumeno